Краснопевков — фамилия; имеет женскую форму Краснопевкова.
 Краснопевков, Лев Васильевич (в монашестве Леонид; 1817—1876) — архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Краснопевков-Румовский, Василий Фёдорович (в монашестве Вениамин; 1739—1811) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.